Tenango (palabra formada por los vocablos náhuatl tenamitl, que significa ‘muralla’ o ‘fortificación’, y co, que significa ‘lugar’ o ‘ubicación’, por lo cual significa ‘lugar amurallado’ o ‘lugar fortificado’) puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de México:

 Municipio de Tenango de Doria, municipio del estado de Hidalgo.
 Tenango de Doria, cabecera del municipio anterior.
 Tenango del Aire, municipio del estado de México.
 Tenango del Valle, otro municipio del estado de México.
 Tenango de Arista, cabecera del municipio anterior.
 Municipio de San José Tenango, municipio del estado de Oaxaca.
 Tenango de las Flores, localidad del municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla.
 San Miguel Tenango, localidad del municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla.

Además, puede hacer referencia a:
 El tenango, estilo de bordado originario del municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, México.